Adib Ishak
Baba Ishak
Ishak Ali Moussa
Ishak Belfodil
Ishak Pacha
Mikael Ishak
Yusof Ishak